Hysteria ():
 Hysteria — альбом британской синтипоп-группы The Human League 1984 года.
 Hysteria — альбом британской рок-группы Def Leppard 1987 года.
 Hysteria — сингл британской рок-группы Muse 2003 года.
Hysteria — сингл с альбома Hysteria группы Def Leppard, выпущенный в 1987 году.

См. также